Pseudochuppia är ett släkte av svampar. Pseudochuppia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudochuppia